Cette page est une page d'homonymie de Axima

 Axima, ancienne capitale des Ceutrons, devenue Aime
 Axima est une ancienne filiale du groupe français Engie, aujourd'hui filiale d'Equans (groupe Bouygues)
 Axima Réfrigération, entreprise française également filiale d'Equans